Weruweru steht für
 einen Fluss in Tansania, siehe Weruweru (Fluss)
 eine Ortschaft in Tansania nahe Moshi, siehe Weruweru (Tansania)